Zhaoling kan syfta på:
Zhaoling (Tangdynastin) – kejsare Tang Taizongs mausoleum
Zhaoling (Mingdynastin) – kejsare Ming Longqings mausoleum
Zhaoling (Qingdynastin) – kejsare Hong Taijis mausoleum